Beneš z Vartemberka bylo jméno vyskytující se často v rodu Markvarticů v severních Čechách. Nelze vždy zjistit, o kterého příslušníka které větve rodu jde.

Mezi významnější nositele tohoto jména patří:

 Beneš I., zvaný Veliký, zakladatel rodu Vartenberků, významný šlechtic na dvoře Václava II.
 Beneš II. († 1332), starší syn Beneše Velikého, zakladatel veselské větve, v letech 1318–1332 nejvyšší číšník 
 Beneš (III.), mladší syn Beneše Velikého, zakladatel kostské větve
 Beneš z Vartenberka a Veselí († 1385), snad pražský purkrabí v roce 1364, nejvyšší zemský komorník v letech 1365–1368 a moravský  hejtman v roce 1380 
 Beneš Zákupský, majitel  zákupského panství do roku 1463

Reference 

Beneš z Vartemberka